Ел Нигроманте има више значења:

 Ел Нигроманте (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нигроманте (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику